— общее название для произведений живописи и графики, изображающих женскую красоту в традиционном искусстве Японии, например в печати с деревянных досок художественного направления укиё-э, являвшегося своего рода предшественником фотографии. Обозначение «бидзинга» может, таким образом, использоваться и для современных средств искусства, представляющих классический образ прекрасной японской женщины, как правило, одетой в кимоно.

Практически все мастера укиё-э создавали картины в жанре бидзинга, бывшие одной из центральных тем этого направления японского искусства. Среди художников, создававших бидзинга, следует упомянуть таких мастеров формы и новаторов в японской живописи, как Хисикава Моронобу, Китагава Утамаро, Судзуки Харунобу, Тоёхара Тиканобу, Тории Киёнага, Нисикава Сукэнобу, Ито Синсуй, Кайгэцудо Андо.

Литература 
 Hamanoka, Shinji. Female Image: 20th Century Prints of Japanese Beauties. Hotei Publishing 2000. ISBN 90-74822-20-7

Галерея 
 Картины жанра бидзинга

Ссылки 
 Японская гравюра. Красавицы. Государственный музей изобразительных искусств имени А. С. Пушкина
 Бидзин-га в словаре трёх обезьян

Жанры укиё-э